Влади́мир Миха́йлович Но́виков:
 Новиков, Владимир Анатольевич (в монашестве Владимир; род. 1958) — архиерей Русской православной церкви, епископ Клинцовский и Трубчевский.
 Новиков, Владимир Анатольевич (род. 1970) — советский гимнаст.